Velika nagrada Argentine 1960 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 7. februarja 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 80
| 2:17:49,5
| 13
| 8
|-
! 2
| 24
|  Cliff Allison
| Ferrari
| 80
| + 26,3 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 38
|  Maurice Trintignant Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 80
| + 36,9 s
| 8
| 
|-
! 4
| 6
|  Carlos Menditeguy
| Cooper-Maserati
| 80
| + 53,3 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 30
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 20
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 79
| +1 krog
| 2
| 1
|-
! 7
| 40
|  Jo Bonnier
| BRM
| 79
| +1 krog
| 4
|  
|-
! 8
| 26
|  Phil Hill
| Ferrari
| 77
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! 9
| 46
|  Alberto Rodriguez Larreta
| Lotus-Climax
| 77
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 10
| 32
|  José Froilán González
| Ferrari
| 77
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 11
| 4
|  Roberto Bonomi
| Cooper-Maserati
| 76
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 12
| 2
|  Masten Gregory
| Behra-Porsche-Porsche
| 76
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! 13
| 14
|  Gino Munaron
| Maserati
| 72
| +8 krogov
| 19
|  
|-
! 14
| 10
|  Nasif Estéfano
| Maserati
| 70
| +10 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 34
|  Harry Schell
| Cooper-Climax
| 63
| Črpalka za gorivo
| 9
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 42
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 36
|  Stirling Moss
| Cooper-Climax
| 40
| Vzmetenje
| 1
|  
|-
! Ods
| 42
|  Graham Hill
| BRM
| 37
| Pregrevanje
| 3
|  
|-
! Ods
| 22
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 24
| Okvara
| 14
|  
|-
! Ods
| 44
|  Ettore Chimeri
| Maserati
| 23
| Okvara
| 21
|  
|-
! Ods
| 12
|  Antonio Creus
| Maserati
| 16
| Okvara
| 22
|  
|-
! Ods
| 8
|  Giorgio Scarlatti
| Maserati
| 11
| Pregrevanje
| 18
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960